Baldwin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Lake (Colorado)
 Baldwin Lake (Idaho)
 Baldwin Lake (Kalifornien)
 Baldwin Lake (Montcalm County, Michigan)
 Baldwin Lake (Newaygo County, Michigan)
 Baldwin Lake (Oakland County, Michigan)
 Baldwin Lake (Anoka County, Minnesota)
 Baldwin Lake (Washington County, Minnesota)